Il singolare del British Hard Court Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Ludmila Richterová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dominique Van Roost ha battuto in finale 6–4, 6–2 Laurence Courtois.

Teste di serie

  Sabine Appelmans (primo turno)
  Mariaan de Swardt (quarti di finale)
  Miriam Oremans (quarti di finale)
  Laurence Courtois (finale)

 Dominique Van Roost (campionessa) 
 Naoko Kijimuta (quarti di finale) 
 Patricia Hy-Boulais (semifinali) 
 Alexandra Fusai (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

British Hard Court Championships 1996